Osoby o tym nazwisku:
 Augustyn Ponikiewski – polski profesor nauk rolniczych
 Brunon Ponikiewski – polski górnik, opozycjonista w PRL
 Józef Ponikiewski – polski wojskowy
 Stefan Ponikiewski – polski ziemianin, działacz polityczny i społeczny
 Wojciech Ponikiewski – polski dyplomata